Maria Antonietta (ou María Antonietta) est un prénom composé féminin italien et provenant des prénoms Miriam et Antonius.

Prénom
Ce prénom est porté par :
 Marie-Antoinette de Bourbon-Naples (1784-1806), princesse des Asturies
 Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles (1851-1938), princesse des Deux-Siciles et comtesse de Caserte
  (1889-1977), première italienne pilote de course
 Maria Antonietta Beluzzi (1930-1997), actrice italienne
  (née en 1941), activiste et auteure américaine
 Maria Antonietta Macciocchi (1922-2007), écrivaine, journaliste, et femme politique italienne
  (1869-1926), compositrice et pianiste italienne
 Maria Antonietta Torriani (1840-1920), écrivaine et journaliste italienne

Voir aussi

Référence 

Homonymie de prénom
Prénom italien